Michail Michajlovič Speranskij – politico russo
 Michail Nestorovič Speranskij – filologo russo